

Italia

Abruzzo
Santuario di San Mauro Abate a Bomba

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Mauro ad Arcano Superiore, nel comune di Rive d'Arcano 
 Chiesa di San Mauro a Gorizia
 Chiesa di San Mauro a Maniago
 Chiesa di San Mauro a Teor

Lazio
Chiesa di San Mauro a Castelmenardo, frazione di Borgorose
Convento e chiesa di San Mauro a Rieti

Liguria
Chiesa di San Mauro a Soldano

Sardegna
Chiesa di San Mauro a Cagliari
Chiesa di San Mauro a Gesico

Toscana
Chiesa di San Mauro a Signa in provincia di Firenze

Trentino-Alto Adige
Chiesa di San Mauro a Moscheri, frazione di Trambileno
Chiesa di San Mauro a San Mauro, frazione di Baselga di Piné

Veneto
Chiesa di San Mauro a San Mauro di Saline

Pagine correlate
San Mauro
Chiesa di San Vittore Mauro
Chiesa di San Mauro Abate